Acusticum är en forsknings- och företagsby med inriktning på kultur, kommunikation och media, etablerad i Piteå 2003.

Acusticum har, som verksamhetscentrum för en mängd olika företag och nytänkande forskningsverksamheter med inriktning på kultur, kommunikation, media och teknologi med anknytning till dessa, vuxit fram och expanderat sedan starten 2003. Grunden för satsningen är den 1978 etablerade Musikhögskolan i Piteå, som numera tillhör Institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet, med verksamhet inom dans, musik, teater och kommunikationsteknik i Piteå. Där ingår bland annat pedagogutbildningar och en landsunik utbildning av danslärare i modern dans.

Drygt 1 000 studenter studerar på området, som också innehåller restaurang, en del av Piteå konsthalls verksamhet, Piteå Kammaropera och Norrbottens Kammarorkester. Anläggningen drivs av Piteå Näringsfastigheter AB.

Studio Acusticum 
År 2007 invigdes konserthuset Studio Acusticum med en stor och tekniskt avancerad konsertsal med plats för 576 personer och en Black Box med plats för 250–300 personer. Dess arkitekt är Gunnar Grönlund, biträdande arkitekt Louise Lindquist Sassene och inredningsarkitekt Karin Gedeborg, Arkitekthuset Monarken i samarbete med internationell expertis. Projektet nominerades 2008 till Övre Norrlands arkitekturpris.

Studio Acusticum Records 
Studio Acusticum Records är konserthusets eget skivbolag, grundat 2011.

Orgel Acusticum  
Orgel Acusticum (officiellt Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet) i stora salen i Studio Acusticum invigdes oktober 2012 och är Sveriges största konserthusorgel. Bygget av instrumentet påbörjades i augusti 2006 av orgelbyggeriet Orgelbauwerkstatt Woehl i Tyskland under ledning av Gerald Woehl. Orgeln, som ägs av Luleå tekniska universitet, kostade totalt 25 miljoner kronor och är delvis finansierad av donatorer; den enskilt största donatorn är Kempestiftelserna.

Orgel Acusticum bygger på tidigare resultat i forskning och konstnärligt utvecklingsarbete. Den är 10 meter bred och 9,5 meter hög och har 9 000 pipor fördelade på 140 stämmor. Därtill kommer 13 effektregister. När det planerade övertonsverket är på plats kommer det totala antalet stämmor att vara 206. Orgeln ska kunna spelas från var som helst i världen via Internet och i framtiden nå en global publik på biografer, konserthus eller hemmabior.

Under invigningsdagarna framfördes bland annat en specialskriven låt, en polska av Benny Andersson (namngiven av Kristina Lugn) – Skrift i snön.

Orgeln har följande disposition: 

 Koppeln:
 Normal: II/I, III/I, IV/I, I/II, III/II, IV/II, IV/III, I/P, II/P, III/P, IV/P
 Sub: I/I, II/I, II/I,III/I, III/III, IV/I, IV/II, IV/III, IV/IV
 Super: IV/IV, III/P
 Anmerkung
 (s) = swellable

Källor

Noter

Externa länkar
Acusticums webbplats

Företagsbyar
Konserthus i Sverige
Kultur i Piteå
Luleå tekniska universitet
Organisationer bildade 2003
Byggnader i Piteå kommun